Een verkeersweg:
 N55 (België)
 N55b (België)
 N55c (België)
 N55d (België)
 N55 (Frankrijk)
 N55 (Luxemburg)